Wołodymyr Bielajew (1909–1990) – ukraiński pisarz,
 Wołodymyr Bielajew (ur. 1940) – ukraiński sztangista,
 Wołodymyr Bielajew (ur. 1944) – ukraiński siatkarz.